

Тваринний і рослинний світ 
 Велика панда (Ailuropoda melanoleuca) або бамбуковий ведмідь
 Панда гімалайська (Ailurus fulgens)
 Ailurus styani — (панда Стьяна)
 Панда — рід ссавців із родини пандових
 Будь-який викопний вид із родини пандових також може називатися пандою.
 Коридорас Панда — вид прісноводних риб родини панцирних сомів
 Appias panda — вид метеликів із родини біланових
  вид рослин з роду Panda родини пандових, з порядку мальпігієцвітих

Інше 
 Антивірусної програми
 Срібної монети Китаю
 Fiat Panda — моделі автомобіля фірми Фіат
 Округу в Мозамбіку
 Виробничої фірми в Україні, що виробляє безалкогольні напої ТМ "Караван"
  — мексиканський рок-гурт, що існував у 1996–2016 рр.